Un braconnier est une personne qui pratique le braconnage, c'est-à-dire la chasse ou la pêche illégale.

Patronyme 

Braconnier est un nom d'origine française porté par plusieurs familles principalement en France et en Belgique. Il peut être écrit avec un ou deux "n" et être accompagné d'une particule. Il existe donc différentes variantes : Braconnier, Braconier, Branconier, de Braconnier, de Braconier, Le Braconnier.

 Chevalier Jean de Braconnier, seigneur d'Ancy, membre du parlement de Metz et maître-échevin au .
 Colonel Charles Michel Louis Braconnier (1813-1875), descendant de Jean, vétéran de la campagne de 1839 contre les Pays-Bas.
 Général Charles-Marie Braconnier (1849-1917), fils de Charles, collaborateur de H. M. Stanley, premier commandant et fondateur de Léopoldville.
 Colonel Léon Braconnier (1850-1935), fils de Charles, commissaire de district du Kasaï et explorateur en Afrique.
 Alain Braconnier (1942-), médecin psychiatre et psychanalyste français.
 Joseph-Frédéric Braconier (1795-1858), industriel belge (voir notamment Charbonnage du Horloz et Charbonnage de la Grande Bacnure). 
 Frédéric Braconier, fils de Joseph-Frédéric, (1826-1912), sénateur libéral belge et industriel.
 Jacques Braconnier (1924-1999), ancien sénateur français.
 Jean Braconnier (1922-1985), mathématicien français.
 Liza Braconnier, actrice française.
 Stéphane Braconnier (1958-2015), artiste français.
 Stéphane Braconnier (1962-), juriste et professeur agrégé en droit public français..

Pseudonyme 
 Rouget le Braconnier est le surnom donné à Louis Rouget, un braconnier du  qui avait tiré sur un gendarme « par accident » et dont l'histoire a inspiré de nombreux récits.

Voir aussi 
 Les Braconniers, un opéra-bouffe de Jacques Offenbach.

Homonymie de patronyme